Нази́мово — название населённых пунктов в России:

 Назимово — деревня в Енисейском районе Красноярского края.
 Назимово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Назимово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Назимово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Назимово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Назимово — деревня в Любимском районе Ярославской области.